Steve Kellenberger, né le  à Bülach, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||6||1||2||3||2||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||36||9||8||17||20||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A|| || || || || || || || || || 
|-
|2005-2006||Kloten Flyers||LNA||1||0||0||0||0||7||0||0||0||0
|-
|rowspan="2"|2006-2007||Kloten Flyers||LNA||40||3||4||7||30||11||0||0||0||0
|-
|Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||1||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Kloten Flyers||LNA||50||2||1||3||10||5||0||0||0||0
|-
|rowspan="2"|2008-2009||Kloten Flyers||LNA||36||2||3||5||20||15||1||3||4||6
|-
|HC Thurgovie||LNB||14||3||3||6||8||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Kloten Flyers||LNA||50||1||10||11||10||10||0||4||4||10
|-
|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||42||4||9||13||14||18||2||4||6||6
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||22||3||3||6||12||1||0||0||0||0
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||50||5||12||17||28||7||1||0||1||2
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA||50||7||5||12||24||16||3||7||10||8
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||LNA|| 46|| 2||7 || 9|| 10|| 6|| 2||1 || 3||2
|-
|2015-2016||Kloten Flyers||LNA|| 50|| 7||7 || 14|| 22|| 4|| 1||0 || 1||0
|-
|2016-2017|| EHC Kloten ||LNA|| 50 || 0||5 || 5|| 16|| 6|| 0||0 || 0||4
|-
|2017-2018|| EHC Kloten ||LNA|| 46 || 5||5 || 10|| 20|| 9|| 0||4 || 4||2
|-
|2018-2019|| EHC Kloten ||SL|| 44 || 3||28 || 31|| 18|| 5|| 0||1 || 1||2
|-
|2019-2020|| EHC Kloten ||SL|| 32 || 7||6 || 13|| 26|| -||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| EHC Kloten ||SL|| 41 || 11 || 13 || 24 || 8 || 17 || 3 || 1 || 4 || 22
|-
| 2021-2022|| EHC Kloten ||SL ||  ||

Internationales 

|2005 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
|2006 ||  Suisse -20 ans|| CM -20 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 
|-
|2007 ||  Suisse -20 ans|| CM -20 ans
| 6 || 0 || 4 || 4 || 2 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1987
Naissance à Bülach
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Bienne